Открытый чемпионат Остравы по теннису 2020 (англ. 2020 J&T Banka Ostrava Open) — розыгрыш профессиональный теннисного турнира , проводящегося в Остраве (Чехия) и являющегося частью тура WTA в рамках международной серии. Игры основного раунда состоялись с 19 по 25 октября 2020 года на хардовых закрытых кортах.

Общая информация 
Чемпионы 2020

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 12 октября 2020
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Елена Остапенко 
  Кристина Плишкова
  Катерина Синякова
Теннисистки, победившие в квалификации:
  Кори Гауфф
  Дарья Касаткина
  Барбора Крейчикова
  Вероника Кудерметова
  Тереза Мартинцова
  Сара Соррибес тормо

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный профиль турнира

Острава
Теннис
Октябрь 2020 года 
Острава